Ernst Busch (oficer) – niemiecki feldmarszałek z okresu II wojny światowej
 Ernst Busch (aktor) – niemiecki aktor, piosenkarz i żołnierz Brygad Międzynarodowych